Bait – film del 1950 diretto da Frank Richardson
 Bait – film del 1954 diretto da Hugo Haas
 Bait - L'esca (Bait) –  film del 2000 diretto da Antoine Fuqua
 Bait – film del 2014 diretto da Dominic Brunt
 Bait – film del 2019 scritto e diretto da Mark Jenkin
 Bait – romanzo di Alex Sánchez del 2009